Tschörtner ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Dieter Tschörtner (* 1932), deutscher Lektor und Herausgeber
 Hellmuth Tschörtner (1911–1979), deutscher Typograph und Grafiker
 Ilse Tschörtner (geborene Krätzig; 1942–2022), deutsche Übersetzerin und Nachdichterin russischer Literatur
 Lilly Tschörtner (* 1980), deutsche Schauspielerin
 Petra Tschörtner (1958–2012), deutsche Dokumentarfilmerin